Stateczność (mechanika)
 Stateczność jednostki pływającej
 Stateczność samolotu
 Stateczność konstrukcji
 Stateczność zboczy
 Stateczność wyrobiska